Ел Паријенте има више значења:

 Ел Паријенте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паријенте (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паријенте (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику